Та́ско-де-Аларко́н () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 104053 человека.

Общие сведения 
С языка науатль Таско можно перевести как — место для игры в мяч. Вторая часть названия — Аларкон, дана в честь Хуана Руиса де Аларкона.

Площадь муниципалитета равна 651 км², что составляет 1,02 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Тетипаком, на востоке с Буэнависта-де-Куэльяром, на юге с Игуала-де-ла-Индепенденсией и Телолоапанон, на западе с Искатеопан-де-Куаутемоком и Педро-Аскенсио-Алькисирасом. Также на востоке граничит с другим штатом Мексики — Морелосом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 6 августа 1824 года, в его состав входит 234 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 7,6 %, промышленность и строительство — 46,9 %, сфера обслуживания и туризма — 43,9, прочее — 1,6% %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,5 %;
 водоснабжение: 76,8 %;
 водоотведение: 86,7 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями муниципалитета являются:
 дом Хуана Руиса де Аларкона;
 церковь Санта-Приска, построенная в 1748 году;
 церковь Сан-Мигель, построенная в XVIII веке;
 церковь Сан-Бернардино, построенная в XV веке как монастырь;
 другие архитектурные памятники.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Герреро